La saison 2005-2006 du Dijon FCO est la deuxième du club en deuxième division. C'est aussi la huitième de l'histoire du club. Rudi Garcia est l'entraîneur pour la quatrième saison d'affilée, et Bernard Gnecchi est toujours président.

Effectif

Statistiques

Individuelles

Collectives

Détails des matchs

Matchs amicaux

Ligue 2

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Voir aussi

Articles connexes 
 Dijon Football Côte-d'Or

Références 

Dijon FCO
Saison 2005-2006
Dijon